Wasserburg (Bodensee), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Wasserburg am Inn, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Krausnick-Groß Wasserburg, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Wasserburg (Führerhauptquartier)